Acirologia – uso scorretto o improprio delle parole, da cui discendono malapropismi e cacologie
Acirologia – sinonimo di catacresi